Salz (Neder-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Salz (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts